Сокращение PPC (латиницей) может означать:
 Paramount Pictures Corporation — американская кинокомпания.
 Pay per click (англ. ) — рекламная модель, применяемая в интернете.
 Pocket PC — программная и аппаратная платформа компании Microsoft для карманных персональных компьютеров и коммуникаторов.
 PowerPC — микропроцессорная архитектура, созданная в 1991 году альянсом компаний Apple, IBM и Motorola.
 PPC (Peercoin) — криптовалюта.
 PPC — Polypropylene carbonate, карбонат полипропилена.

См. также 
 РРС (кириллицей)
 ППС (кириллицей)